Lakota, popolo nativo americano
Lingua lakota, l'idioma della tribù

Località
Costa d'Avorio
Lakota (Costa d'Avorio)

Stati Uniti
Lakota (Dakota del Nord)
Lakota (Iowa)